

Musique

Chanson 

  est une chanson américaine d'Eric Carmen sortie en 1975, devenue un standard.

Album 

  est un album de Shirley Bassey sorti en 1982 ;
  est un album de Regina Belle sorti en 1987.

Cinéma 

  est un film de Felix E. Feist sorti en 1943.